Alpinus ist der Familienname folgdner Personen:
 Franciscus Alpinus, italienischer Arzt, siehe Francesco Alpino
 Prosper Alpinus (1553–1616/1617), italienischer Arzt und Botaniker, siehe Prospero Alpini
 Tatius Alpinus (um 1509–1562), Schweizer Humanist, Übersetzer und Poet, siehe Marcus Tatius

Alpinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Claudius Alpinus († nach 96), römischer Offizier
 Gaius Iulius Alpinus Classicianus († 65), römischer Prokurator
 Tiberius Claudius Alpinus, römischer Konsul